Satan steht für:
 Satan, übernatürliches Geistwesen
 Satan, eine Gattung der Katzenwelse 
 Satans-Röhrling (Rubroboletus satanas), eine giftige Pilzart
 eine große deutsche Bombe während des Zweiten Weltkrieges, siehe Satan (Bombe)
 SS-18 Satan, den übertragenen Gebrauchsnamen der ballistischen Interkontinentalrakete R-36M
 Satan (Band), Heavy-Metal-Band
 eine belgische Biersorte, siehe De Block
 Satan (Motorrad), ehemaliger tschechoslowakischer Motorradhersteller
 Satan (Berg), Berg in der Hohen Tatra in der Slowakei

Šatan ist der Familienname von:
 Miroslav Šatan (* 1974), slowakischer Eishockeyspieler

SATAN als Abkürzung steht für:
 Security Administrator Tool for Analyzing Networks

Siehe auch:
 Iblis, Teufel, Beelzebub
 Satana

SATAN